Kami - divindades do Xintoísmo;
Kami Sama - personagem do mangá e anime Dragon Ball;
Kami (artista) - baterista da banda Malice Mizer;
Kamikaze - pilotos suicidas japoneses;
Gabriel Bohm Santos, conhecido como Kami, jogador profissional de League of Legends.

Localidades

Distrito de Kami
Kami (Kochi)

Desambiguação